Ворго́льские скалы — это ярко выраженные поднятия рельефа в участке государственного заповедника «Галичья гора», который носит название «Воргольское». Находится заповедник в центре Северо-Донского реликтового ботанического района. Расположены Воргольские скалы на Среднерусской возвышенности в Липецкой области. Относятся к памятникам природы, ботаническим феноменам.

Географическое положение 
Участок заповедника «Воргольское» расположен в низовьях реки Воргол, которая является небольшим притоком реки Быстрая Сосна. Находится в 10 км от Ельца (Елецкий район, Липецкая область). Расположен в узкой, врезанной на глубину 60 м каньонообразной долине. Заповедник был создан в 1963 году.

Площадь заповедника 31 га. Высота отдельных скал достигает 20-25 м, они известны как Воронов, Лисий и Копченый Камни, Большие Кичи.

Этнография 
Около недоступных скал расположены два древнерусских городища, одно из которых было центром существовавшего в древности Воргольского княжества. Сёла получили свои названия по реке — Нижний Воргол, Грунин Воргол.

Флора и фауна 
Благодаря своему нехарактерному для русской равнины горному облику, долина Воргола стала убежищем ряда растений, свойственных Альпам и Кавказу. Особую ценность и охранный статус определило скопление горных папоротников, наличие редких видов высших растений, таких как шиверекия подольская, смородина пушистая, тимьян известняковый и другие.

Фауна носит преимущественно лесной облик. Позвоночные животные довольно разнообразны и многочисленны. В данной местности водится уникальная популяция гольца обыкновенного — редкого вида рыб, обычно населяющего быстрые родниковые реки Европы. Из насекомых примечательны бабочка-бражник («мёртвая голова»), шмели (степной, красноватый, моховой), пчёлы.

Скалолазание 
Благодаря особенностям рельефа, территория скального массива «Звонари» пользуется популярностью у спортсменов-скалолазов. Высота трасс разного уровня сложности достигает 20 метров, всего работают 19 маршрутов.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Елецкий район
Задонский район
Заповедники России
Охраняемые природные территории Липецкой области